Ostankino () je toponymum a současně pojmenování některých souvisejících objektů.

Toponyma 
 Ostankino – dřívější vesnice na jejímž místě později vznikl Ostankinský rajón Moskvy
 Ostankino – vesnice v Puškinském rajónu Moskevské oblasti
 Ostankino – vesnice v Nižněgorodské oblasti
 Ostankino – selo v Nižněgorodské oblasti

Související organizace 
 Ostankino – muzeum a park na místě sídla hrabat Šeremetěvových ve vsi Ostankino 
 Ostankino – moskevský komplex televizního vysílání zahrnující i  televizní věž Ostankino
 Ostankino – jedna z největších televizních společností Ruska, tvůrce populárních pořadů a dokumentárních cyklů Prvního kanálu 
 Ostankino – státní telekomunikační společnost existující v letech 1991—1995; vysílala mimo jiné na 1. a 4. kanálu Ostankino
 Ostankino – moskevský nestátní institut televize a rozhlasu

Související dopravní objekty 
 Ostankino – zastávka na Okťabrské železnici v Moskvě
 Ostankino – pojmenování projektu budované stanice moskevského metra Fonvizinskaja